Il Canadian Championship 2022 è stata la quindicesima edizione del Canadian Championship organizzata dalla Canadian Soccer Association.

Il torneo si svolge nei mesi tra maggio e luglio e la squadra vincitrice del torneo, oltre ad aggiudicarsi la Voyageurs Cup, si qualifica per la CONCACAF Champions League 2023.

Date

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale

Note

Voci correlate 
 Canadian Premier League 2022

Calcio nel 2022
2022